Il termine Peñuelas è un toponimo spagnolo che può riferirsi alle seguenti località:

Peñuelas (Cile) – frazione della città cilena di Coquimbo. 
Peñuelas (Messico) – città del Messico.
Peñuelas (Porto Rico) – città di Porto Rico.
Peñuelas (Spagna) – frazione del comune spagnolo di Láchar.

Pagine correlate 
Peñuela